Rachi (Ahaia) se poate referi la:
Localități din Grecia:
 Rachi (Stavrodromio, Ahaia)
 Rachi (Kareikon, Ahaia)